252 км, 252-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

252 км — другое название разъезда 251 км, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067640
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 181418
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 220716
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 247916
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 788018
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862362
 252 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067886
 252 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 057475

252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Днепропетровская область). Код 459243
 252 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Полтавская область). Код 425047